Фос-ду-Игуасу — означает следующее:

 Фос-ду-Игуасу — муниципалитет в Бразилии.
 Фос-ду-Игуасу — микрорегион в Бразилии.
 Фос-ду-Игуасу — аэропорт одноимённого муниципалитета.